John Gorman peut faire référence à:

John Gorman (réalisateur) (1884–1936), réalisateur de cinéma américain
John Gorman (entertainer) (né 1936), chanteur et musicien anglais
John Gorman (politicien) (1923–2014), homme politique d'Irlande du Nord
John Gorman (football) (né 1949), ancien footballeur et entraîneur
John J. Gorman (1883–1949), représentant des États-Unis d'Illinois
John R. Gorman, auxiliaire évêque de Chicago
John Gorman (radio), Personnalité de la radio WMMS
Johnny Gorman (né 1992), joueur international de football d'Irlande du Nord
John G. Gorman,  chercheur médical

Voir aussi 
. John David Gorman, (montres de luxe).

Homonymie de patronyme